Il doppio  dell'Aberto Rio Preto 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Frederico Gil e Jaroslav Pospíšil erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicolás Barrientos e Carlos Salamanca hanno battuto in finale Marcelo Demoliner e João Souza 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (finale)
  Nicolás Barrientos /  Carlos Salamanca (Campioni)

  Roman Borvanov /  Artem Sitak (primo turno)
  V Estrella Burgos /  José Hernández (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aberto Rio Preto 2013
ATP Challenger Tour 2013